Ю́рий Ма́ркович Васи́льев () — советский и российский цитолог, профессор, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1990).

Биография 
Родился 26 ноября 1928 года в Москве. Мать — врач, к.м.н. Надежда Сергеевна Васильева (1898—1935), дочь С. Н. Васильева (1870—1949) и Екатерины Алексеевны, урождённой Абрикосовой (1878—1902). Окончил 1-й Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова (1949). Доктор медицинских наук (1962), профессор (1963).

Заведующий лабораторией механизмов канцерогенеза Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН c 1962 по 2000-е гг.; с 1963 по 2006 годы — профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ и руководитель группы клеточных регуляций в Институте физикохимической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ. Профессор Ратгерского университета в США. Приглашенный лектор более чем в 20 университетах США, Великобритании и Израиля, приглашенный лектор многих международных конференций.

Член-корреспондент АН СССР c 15.12.1990 — Отделение биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений (клеточная биология).

В течение многих лет совместно с И. М. Гельфандом изучал механизмы движений нормальной и опухолевой клетки. Вместе с Гельфандом в 1967-70 гг. проводил занятия по молекулярной биологии и генетике во «Второй школе». Принимал участие в биологическом семинаре И. М. Гельфанда.

Ю. М. Васильев — член Научного совета по злокачественным новообразованиям при РАН и РАМН, член Научного совета по клеточной биологии и иммунологии РАН, вице-президент Общества клеточной биологии РАН.

Член редакционных коллегий и советов журналов:
 «Цитология»;
 «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины»;
 «Cytoskeleton»;
 «International Journal of Cancer и Differentiation».

Скончался 30 июня 2017 года. Похоронен на Востряковском кладбище Москвы (участок 37).

Семья 
Ю. М. Васильев — правнук Алексея Ивановича Абрикосова, российского предпринимателя из рода Абрикосовых.
 Дочь — Елена (род. 24 апреля 1954) главный внештатный специалист кардиолог Мосгорздрава, Главный врач ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ», д. м. н., профессор.

Научная деятельность 
Исследования по биологии нормальных и опухолевых клеток, в том числе молекулярных механизмов реорганизации цитоскелета. Ю. М. Васильев впервые выявил роль системы микротрубочек в определении формы и направленных движений клеток и показал роль актин-миозиновой сократимости в генезе и динамике адгезионных структур (фокальных контактов с матриксом и межклеточных контактов) для нормальных и трансформированных онкогенами клеток; при опухолевых трансформациях нарушения генома приводят к изменениям организации цитоскелета, которые определяют наиболее опасные свойства злокачественных опухолей — инвазию и метастазирование. В одном из обзоров функции микротрубочек клетки, выявленные Ю. М. Васильевым, были названы «интеллектом цитоплазмы».

Основные публикации 
 J. M. Vasiliev and I. M. Gelfand. Neoplastic and normal cells in culture, Cambridge University Press, Cambridge, 1981 (Русская версия — «Наука», Москва, 1981; перевод на китайский язык — Beijing 1984);
 A. D. Bershadsky and J. M. Vasiliev. Cytoskeleton, Plenum Press, New York, 1988;
 J. M. Vasiliev and I. M. Gelfand. Mechanisms of morphogenesis in cell cultures, 1977. Int. Rev. Cytol., 101: 159—274;
 Перестройки молекулярной морфологии эпителиальных и соединительнотканных клеток в нормальных морфогенезах и при канцерогенезе. 2008, Биохимия (Москва) 73:656-61;
 О присутствии фактора, обеспечивающего прививаемость в фильтрате асцитной карциномы Эрлиха (1956);
 Использование моноклональных антител к белкам цитоскелета и внеклеточного матрикса в онкологических исследованиях (1988);
 J. M. Vasiliev et al. Effect of colcrmid on the locomotory behaviour of fibroblasts, J. Embryol. Exper. Morphol. 1970, 24: 625—640. Эта работа Ю. М. Васильева и соавт. была признана Международным институтом научной информации в США «классической по цитированию» ().

Примечания

Ссылки 
 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Юрий Маркович Васильев на сайте Товарищества А. И. Абрикосова
  Лекция первая «Клетка — чудо динамической архитектуры» в проекте «ACADEMIA».
  Лекция вторая «Как клетка становится опухолевой» в проекте «ACADEMIA».
  Фотопортрет Ю. М. Васильева в галерее выдающихся учёных МГУ «Портрет интеллекта», созданной в 2005 г. к 250-летию университета (фото Сергея Новикова).
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Он научил нас видеть красоту биологии // Троицкий вариант — Наука, 05.12.2017
 Ю. М. Васильев — научные работы в системе Истина МГУ

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Преподаватели 2-ой физико-математической школы
Цитологи
Похороненные на Востряковском кладбище